Poroszország (történeti) (1226–1526) – A mai Lengyelország északi felén elhelyezkedő terület, amelyet a kihalt balti poroszok laktak és a Német Lovagrend uralt.
 Királyi Poroszország (1466–1773) – A Lengyelországhoz került Kelet-Pomeránia és a történeti Poroszország nyugati és középső fele egy részének megnevezése, amely a lengyel korona része volt Lengyelország első felosztásáig.
 Porosz Hercegség (1526–1701) – A Német Lovagrend államából létrejött világi állam. A történeti Poroszország keleti fele. 1701-ig állt fenn.
 Porosz Királyság (1701–1934) – A Brandenburgi Választófejedelemség és a Porosz Hercegség (Kelet-Poroszország) területét magába foglaló új állam.
 Nyugat-Poroszország (1773–1945) – A Porosz Királyság tartománya a korábbi Királyi Poroszország területéből. 1945-ig Németország része volt.
 Kelet-Poroszország (1773–1945) – A Porosz Királyság tartománya a korábbi Porosz Hercegség területéből. 1945-ig a Német Birodalom része volt Königsberg közigazgatási székhellyel, amelyet a szovjet megszállás után Kalinyingrádra kereszteltek át, és különleges szovjet katonai körzetet alakítottak ki körülötte. Ma Oroszországhoz tartozik.
 Porosz Szabadállam (1918–1947) – a köztársasággá vált Poroszország megnevezése 1918 és 1947, azaz az első világháborús vereség és a porosz állam felszámolása között.